Amerikai Egyesült Államok
 Slana, település Valdez-Cordova népszámlálási körzetben, Alaszka államban
 Slana folyó Dél-Alaszkában, a Copper mellékvize
 Horvátország
 Slana, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében
Lásd még
Slaná (egyértelműsítő lap)